Чехо́нь () — вид стайных полупроходных рыб семейства карповых, единственный вид рода Pelecus.

Народные названия 
Чухонь, чеша, чешка, шабля, сабляница, боковня.

Описание 
Максимальная длина тела 60 см, а масса — 2 кг.

Тело длинное и узкое, сдавленное с боков, саблевидное. Окраска спины — от серовато-зеленоватого до зелёно-голубого цвета, бока серебристые, брюхо светлое, с розовым налётом. Спинной плавник серого цвета, расположен над анальным плавником. В нём 2—3 жёстких и 6—8 мягких лучей. В анальном плавнике 2—3 жёстких и 24—29 мягких лучей. Хвостовой плавник также серого цвета, вильчатый. Остальные плавники желтоватые. Рот верхний, довольно крупный. Боковая линия проходит вблизи брюха, зигзагообразная. На брюхе имеется киль, непокрытый чешуёй.

Распространение 
Обитает в бассейнах Каспийского, Чёрного, Азовского, и Балтийского морей. Раньше обитала и в Аральском море. Предпочитает крупные, не заросшие водорослями реки и водохранилища и большие озёра, например, Ладожское, средняя и нижняя Волга.
Держится в дневное время в полводы или у поверхности, а к ночи опускается на более значительные глубины. С наступлением холодов спускается в ямы и омуты. Осенью и весной на реках происходит массовый ход этой рыбы.

Питается чехонь преимущественно насекомыми и их личинками, червями и молодью рыб.

Размножение 
Нерестится чехонь с начала мая до середины июня при температуре воды +12…+15 °С и выше. Плодовитость от 10 тыс. до 300 тыс. икринок. Диаметр икринок 3,8—5,9 мм.

Ценная промысловая рыба.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Позвоночные животные России: чехонь
 The IUCN Red List of Threatened Species: Pelecus cultratus

Карповые
Монотипические роды лучепёрых рыб
Рыбы Европы
Животные, описанные в 1758 году
Пресноводные рыбы
Промысловая рыба
Красная книга Московской области